Erasure (МФА: ; ) — британский музыкальный дуэт, работающий в жанре электронной музыки, образованный в 1985 году. Стилистически дуэт относят к синти-попу.

Дискография

Студийные альбомы

EP

Концертные альбомы

Сборники

Синглы

Сборники синглов 
 1999 «Erasure Box Set 1» EBX 1
 1999 «Erasure Box Set 2» EBX 2
 2001 «Erasure Box Set 3» EBX 3
 2001 «Erasure Box Set 4» EBX 4
 2016 «From Moscow to Mars» (Anthology)

Видеография DVD

Ссылки 

  Erasure
 Официальный сайт, посвящённый творчеству Энди Бэлла
 

Erasure
Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы в стиле синти-поп из Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1985 году
Исполнители Mute Records
Лауреаты премии BRIT Awards
Музыкальные коллективы из Лондона
Исполнители Sire Records
Группы новой волны из Великобритании